Catron ist der Familienname folgender Personen:

 John Catron (1786–1865), amerikanischer Jurist, Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
 Johnny Catron (1916–1998), US-amerikanischer Arrangeur, Songwriter und Bigband-Leader
 Thomas B. Catron (1840–1921), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Catron (Arkansas), Ort im Phillis County, Arkansas
 Catron (Missouri), City im New Madrid County, Missouri
 Catron (Montana), Ort im Gallatin County, Montana
 Catron County, Verwaltungseinheit in New Mexico